Langweiler (bij Idar-Oberstein), een plaats in het Duitse district Birkenfeld, Rijnland-Palts
Langweiler (bij Lauterecken), een plaats in het Duitse district Kusel, Rijnland-Palts
 Langweiler, een vroeger plaatsje in de gemeente Aldenhoven in het district Düren, Noordrijn-Westfalen